Die UEFA Champions League 2021/22 war die 30. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 67. insgesamt. Am Wettbewerb nahmen insgesamt 80 Klubs aus 54 Landesverbänden der UEFA teil. Liechtenstein stellte wie gehabt keinen Vertreter, da der dortige Fußballverband keine eigene Meisterschaft austrägt. Die Saison begann mit der Vorrunde zur Qualifikation am 22. Juni 2021 und endete mit dem Finale am 28. Mai 2022. Titelverteidiger war der FC Chelsea.

Das Endspiel sollte ursprünglich in der Gazprom-Arena im russischen Sankt Petersburg stattfinden, wurde aber aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022 in das Stade de France im französischen Saint-Denis bei Paris verlegt.

Erstmals wurde ab dieser Saison die Auswärtstorregel in der Qualifikation sowie der K.-o.-Phase nicht mehr angewendet. Stattdessen wurde bei jeglicher Torgleichheit über zwei Spiele eine Verlängerung ausgetragen. Wäre in dieser gleich viele oder keine Tore fallen, würde das Elfmeterschießen folgen. Analog dazu entfiel in der Gruppenphase die Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich als Kriterium.

Der Sieger qualifizierte sich für den UEFA Super Cup 2022 und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2022.

Termine 
Für die Auslosungen und Spielrunden wurden folgende Termine geplant:

Qualifikation 
Die Einteilung in die einzelnen Qualifikationsrunden bestimmte sich nach der Zugangsliste der UEFA. Die Reihenfolge der Verbände richtete sich hierbei nach den Verbandskoeffizienten der UEFA-Fünfjahreswertung 2019/2020. Da sich der Titelverteidiger des Vorjahres bereits über den nationalen Wettbewerb für die Champions League qualifizierte, kam es zu nachträglichen Verschiebungen in der veröffentlichten Zugangsliste.

Gesetzt waren die Teams mit dem höheren Klub-Koeffizienten der UEFA-Fünfjahreswertung 2020/21. Bei gleichem Klub-Koeffizienten bestimmt sich die Reihenfolge nach den von den Teams erzielten Wertungspunkten der Vorsaison bzw. der weiteren Vorjahre. Soweit zum Zeitpunkt der Auslosung der jeweiligen Qualifikationsrunde die vorhergehende Runde noch nicht abgeschlossen ist, wird für die Setzliste der höhere Wert der beiden Teams der jeweils ausstehenden Spielpaarungen angesetzt.

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 22. bis zum 25. Juni in einem kleinen Ausscheidungsturnier in Albanien statt. Die drei Verlierer wechselten in die zweite Qualifikationsrunde (Champions-Weg) der UEFA Europa Conference League 2021/22, der Gewinner in die erste Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2021/22.

Halbfinale 
Folgende Paarungen wurden für das Halbfinale der Vorqualifikation ausgelost:

|}

Finale 

|}

1. Qualifikationsrunde 
An der 1. Qualifikationsrunde nahmen 32 Mannschaften teil. Unterlegene Mannschaften wechselten in die zweite Qualifikationsrunde (Champions-Weg) der UEFA Europa Conference League 2021/22, die Gewinner in die zweite Qualifikationsrunde Champions-Weg der UEFA Champions League 2021/22:
Auslosung: 15. Juni 2021 in Nyon
Spieltermine: 6./7. Juli und 13./14. Juli 2021
Folgende Paarungen wurden für die erste Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

2. Qualifikationsrunde 
Ab der zweiten Qualifikationsrunde gab es zwei getrennte Lostöpfe: nationale Meister wurden nur gegen andere nationale Meister gelost, wogegen „Verfolger“, also zweit-, dritt- oder viertplatzierte Vereine nur gegen andere „Verfolger“ gelost werden.

Auslosung: 16. Juni 2021 in Nyon
Spieltermine: 20./21. Juli und 27./28. Juli 2021

Champions-Weg 
Am Champions-Weg der 2. Qualifikationsrunde nahmen die 16 Gewinner der vorhergehenden Qualifikationsrunde sowie vier neu eingestiegene Mannschaften der Verbände auf den Plätzen 16 bis 19 der Verbandsrangliste teil. Unterlegene Mannschaften wechselten in die dritte Qualifikationsrunde Champions-Weg der UEFA Europa League 2021/22, die Gewinner in die dritte Qualifikationsrunde Champions-Weg der UEFA Champions League 2021/22:

|}

Platzierungsweg 
Sechs Mannschaften nahmen am Platzierungsweg der 2. Qualifikationsrunde teil. Unterlegene Mannschaften wechselten in die dritte Qualifikationsrunde Pokalsieger- und Verfolgerweg der UEFA Europa League 2021/22, die Gewinner in die dritte Qualifikationsrunde Platzierungsweg der UEFA Champions League 2021/22:

|}

3. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 19. Juli 2021 in Nyon
Spieltermine: 3./4. August und 10. August 2021

Champions-Weg 
Am Champions-Weg der 3. Qualifikationsrunde nahmen die 10 Gewinner der vorhergehenden Qualifikationsrunde sowie die Meister der Verbände auf den Plätzen 14 und 15 der Verbandsrangliste teil. Unterlegene Mannschaften wechselten in die Play-offs der UEFA Europa League 2021/22, die Gewinner in die Play-offs Champions-Weg der UEFA Champions League 2021/22.

Folgende Paarungen wurden für die dritte Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

Platzierungsweg 
Folgende acht Mannschaften nahmen am Platzierungsweg der 3. Qualifikationsrunde teil. Unterlegene Mannschaften wechselten in die Gruppenphase der UEFA Europa League 2021/22, die Gewinner in die Play-offs Platzierungsweg der UEFA Champions League 2021/22:

Folgende Paarungen wurden für die dritte Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

Play-offs 
Auslosung: 2. August 2021 in Nyon
Spieltermine: 17./18. August und 24./25. August 2021

Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wird zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-offs“ genannt. Unterlegene Mannschaften wechseln in die Gruppenphase der UEFA Europa League 2021/22.

Folgende Paarungen wurden für die Playoffs ausgelost:

Champions-Weg 
Am Champions-Weg der Play-offs nahmen die sechs Gewinner der vorhergehenden Qualifikationsrunde sowie die Meister der Verbände auf den Plätzen 12 und 13 der Verbandsrangliste teil.

|}

Platzierungsweg 
Am Platzierungsweg der Play-offs nahmen die vier Gewinner der vorhergehenden Qualifikationsrunde teil.

|}

Gruppenphase 
Die Sieger der UEFA Champions League und der UEFA Europa League sowie die Meister der Ligen von Platz 1 bis 6 der UEFA-Fünfjahreswertung wurden unabhängig von ihrem Klub-Koeffizienten aus dem Lostopf 1 gelost und bildeten den jeweiligen Gruppenkopf. Alle anderen Mannschaften wurden gemäß ihrem Klub-Koeffizienten absteigend auf die Lostöpfe 2 bis 4 verteilt und zugelost. Das Losverfahren basiert nicht ausschließlich auf Zufall, vielmehr wird computergestützt in die Losung eingegriffen: Die Gruppen sind in zwei Gruppenhälften „rot“ (Gruppen A–D) und „blau“ (Gruppen E–H) geteilt. Es werden nicht nur mehrere Vertreter einer Nation nicht in dieselbe Gruppe gelost, sie werden zudem auch gleichmäßig auf die Gruppenhälften verteilt, da die eine Hälfte jeweils im Wechsel dienstags und mittwochs spielt, und Vertreter einer Nation möglichst an unterschiedlichen Tagen spielen sollen von den drei weiteren Lostöpfen.

Die Auslosung fand am 26. August 2021 um 18 Uhr (MEZ) in Istanbul statt. An der Gruppenphase nehmen 32 Teams aus 15 Landesverbänden teil. 26 Teams waren direkt qualifiziert, dazu kamen noch sechs Vereine (vier über den Champions-Weg und zwei über den Platzierungsweg) aus den Qualifikationsrunden.

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich für das Achtelfinale, die Gruppendritten spielen in den Finalrunden-Playoffs der UEFA Europa League weiter. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften nach den Gruppenspielen wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:

a) Anzahl Punkte im direkten Vergleich
b) Tordifferenz im direkten Vergleich
c) Anzahl Tore im direkten Vergleich
d) Wenn nach Anwenden der Kriterien a) bis c) zwei oder mehr Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese Teams die Kriterien erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien e) bis k) angewendet.
e) Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
f) höhere Anzahl erzielter Tore
g) höhere Anzahl erzielter Auswärtstore
h) höhere Anzahl Siege
i) höhere Anzahl Auswärtssiege
j) niedrigere Anzahl Minuspunkte durch Gelbe und Rote Karten (Gelbe Karte 1 Minuspunkt, Rote Karte 3 Minuspunkte, Gelb-Rote Karte 3 Minuspunkte)
k) Klub-Koeffizienten

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Farblegende

K.-o.-Phase

Achtelfinale 
Für das Achtelfinale wurden am 13. Dezember 2021 in Nyon acht Paarungen je eines Gruppenzweiten und eines Gruppensiegers ausgelost, wobei die Gruppensieger das Hinspiel auswärts bestritten. Mannschaften eines Landesverbandes sowie vorherige Gegner in der Gruppenphase durften nicht einander zugelost werden.

Bei der Auslosung kam es zu mehreren Fehlern: Manchester United wurde gegen den FC Villarreal gelost, obwohl die beiden Mannschaften bereits in der Gruppenphase aufeinandergetroffen waren (Gruppe F). Nachdem der Fehler festgestellt worden war, wurde eine andere Kugel (Manchester City) gezogen. Danach befand sich Manchester United fälschlicherweise nicht mehr als möglicher Gegner von Atlético Madrid im Lostopf, obwohl ein Aufeinandertreffen erlaubt gewesen wäre. Andererseits fand sich der FC Liverpool im Lostopf, der bereits in der Gruppenphase auf Atlético getroffen war (Gruppe B). Die UEFA nannte ein „technisches Problem in der Software eines externen Dienstleisters“ als Ursache und ließ die Auslosung am selben Tag wiederholen. Die ungültige Auslosung hatte folgende Paarungen ergeben:
 Benfica Lissabon – Real Madrid
 FC Villarreal – Manchester City
 Atlético Madrid – FC Bayern München
 FC Salzburg – FC Liverpool
 Inter Mailand – Ajax Amsterdam
 Sporting Lissabon – Juventus Turin
 FC Chelsea – OSC Lille
 Paris Saint-Germain – Manchester United.

Die Hinspiele fanden am 15. und 16. sowie am 22. und 23. Februar, die Rückspiele am 8. und 9. sowie 15. und 16. März 2022 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Paarungen des Viertelfinales wurden am 18. März 2022 in Nyon durch „offene Auslosung“ bestimmt. Die Hinspiele fanden am 5. und 6. April, die Rückspiele am 12. und 13. April 2022 statt.

|}

Halbfinale 
Die Paarungen des Halbfinales wurden am 18. März 2022 in Nyon (mit der Viertelfinal-Auslosung) durch „offene Auslosung“ bestimmt. Die Hinspiele fanden am 26. und 27. April, die Rückspiele am 3. und 4. Mai 2022 statt.

|}

Finale 

Das Finale sollte ursprünglich in der Gazprom-Arena in Sankt Petersburg stattfinden. Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022 entzog die UEFA Russland am 25. Februar 2022 die Austragung und legte stattdessen Saint-Denis bei Paris mit dem Stade de France als Austragungsort fest. Beim Einlass kam es aufgrund mangelhafter Organisation seitens der französischen Sicherheitskräfte zu chaotischen Szenen und Ausschreitungen. Es gab 238 Verletzte und 105 Festnahmen. Das Finale wurde 36 Minuten verspätet angepfiffen. Nach einer Untersuchung kritisierte der französische Senat die zuständigen Behörden stark: Nicht die Fans, sondern die Polizeipräfektur sei für das Chaos verantwortlich, urteilte der Senat knapp zwei Monate nach dem Spiel.

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Champions-League-Saison (ohne die Qualifikationsrunden) aufgeführt. Die Sortierung erfolgt analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore, bei gleicher Trefferzahl werden diese Spieler alphabetisch sortiert.

Eingesetzte Spieler Real Madrid

Literatur 
 kicker Sonderheft: Champions League 2021/2022, Olympia-Verlag, Nürnberg 2021, .

Weblinks 

 Offizielle Webseite der UEFA Champions League

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22